Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2005 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2005 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während AZS UMCS Lublin und KSz Juvena Hańcza Suwałki auf die Meldung von Ersatzspielern verzichteten, meldeten KSz HetMaN Szopienice und KS Pocztowiec TP S.A. Poznań je 13 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Neben AZS UMCS Lublin und KSz Juvena Hańcza Suwałki setzten auch KS Polonia Plus GSM Warszawa, JKSz MCKiS Jaworzno und ZKS Zelmer Rzeszów in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler ein, während bei KS Pocztowiec TP S.A. Poznań neun Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 69 der 94 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 46 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren David Navara (Szopienice) und Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte neben Navara und Radziewicz Adam Deszczyński (Grodzisk Mazowiecki) mit 2,5 Punkten aus 3 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer (die insofern täuscht, als an Nummer 6 gemeldete Frauen bei Ausfall eines der ersten 5 Spieler nicht aufrückten, sondern an Brett 6 blieben) angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2005), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2005; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

JKSz MCKiS Jaworzno

PTSz Płock

AZS UMCS Lublin

KSz Juvena Hańcza Suwałki

KSz HetMaN Szopienice

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

ZKS Zelmer Rzeszów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Turnierseite auf szachy.lo.pl (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Ekstraliga Schach 2005